José Luis Rodríguez Zapatero (1960-), homme politique espagnol ;
 Virgilio Zapatero Gómez (1946-), universitaire et homme politique espagnol.

Titre 

 Viva Zapatero! est un film de type docu fiction réalisé par Sabina Guzzanti, sorti en 2005.
Patronyme hispanique